Ludford – drugi wiek ludlowu
 Ludford – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Ludford – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)